Chorographia ist ein Kurzname folgender Veröffentlichungen:

 De chorographia libri tres von Pomponius Mela (43–44)
 Chorographia der Hildesheimer Stiftsfehde von Johannes Krabbe (Kartograf) (1591)